Basterrechea ist der Familienname folgender Personen:

 Beatriz Becerra Basterrechea (* 1966), spanische Europa-Politikerin, siehe Beatriz Becerra
 José Pablo Basterrechea, von 1976 bis 1986 Generalsuperior der Brüder der christlichen Schulen
 Pedro Basterrechea, Fußballer, Kapitän von Racing de Ferrol in der Copa del Generalísimo 1939
 Sara Basterrechea Ramirez, guatemaltekische Chemikerin, Hochschullehrerin und Diplomatin